Ata est un patronyme turc qui peut faire référence à :

Étymologie 
Ata est un substantif turc qui signifie « père », « ancêtre ».

Personnalités 
  (1976-), avocate et femme politique turque ;
  (1957-), haut fonctionnaire turc ;
Ghada Chreim Ata (1968-), femme politique libanaise ;
  (), derviche du poète soufi Ahmed Yasavi ;
  (1945), peintre turc ;
 Sahip Ata (mort en 1288 ou 1289), dernier grand vizir turc du sultanat seldjoukide Roum.

Voir aussi 
 Ata, prénom turc ;
  (littéralement « père lune » ou « Dieu lune »), divinité de la mythologie turque et du tengrisme ;
  (littéralement « père aigle » ou « Dieu aigle »), dieu du soleil ou du ciel dans les mythologies turque, altaïenne et mongole ;
 , patronyme turc formé de ata et du suffixe à valeur patronymique , « fils de », accusatif du mot oğul qui signifie « fils ». Ata signifie donc « fils de l’ancêtre ».

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc